Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2008 проводился в городе Кицбюэль (Австрия) c 22 по 27 сентября 2008 года. Турнир проводился в 4-й раз.

В турнире приняло участие 23 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Германии, победившая в финале сборную Чехии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную России.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Сербии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд (в группе A — 7 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места в группах выходят в полуфиналы плей-офф напрямую; занявшие в группах 2-е места играют между собой квалификационный раунд (сначала играют между собой 2-е место группы B и 2-е место группы C, победитель встречается со 2-м местом группы A), победитель которого присоединяется к участникам полуфиналов. Эти четыре команды играют по олимпийской системе в полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Тай-брейк 
  3 : 4

Группа B 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Группа C 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Плей-офф

Квалификационный раунд

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2008
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по кёрлингу в Австрии
Спорт в Австрии в 2008 году
2008 год в кёрлинге
Сентябрь 2008 года
кёрлинг